Il doppio del torneo di tennis WTA Swiss Open 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Louise Field e Dinky Van Rensburg che hanno battuto in finale Elise Burgin  Betsy Nagelsen 5–7, 7–6(2), 7–5.

Teste di serie 

 Elise Burgin /  Betsy Nagelsen (finale)
 Helen Kelesi /  Kathy Rinaldi (quarti di finale)

 Louise Field /  Dinky Van Rensburg (campionesse)
 Cathy Caverzasio /  Laura Garrone (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Swiss Open 1990